Osoby o nazwisku Hulanicka / Hulanicki:
 Adam Hulanicki – polski chemik, profesor
 Andrzej Hulanicki – polski matematyk
 Barbara Hulanicka – polska artystka plastyczka, projektantka tkanin artystycznych
 Barbara Hulanicki –  projektantka mody, odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego
 Czesław Hulanicki – polski działacz ruchu robotniczego, tłumacz, publicysta